

Geografia
 Coral Hills – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, nello stato del Maryland
 Coral Terrace – census-designated place degli Stati Uniti d'America, nello stato della Florida
 El Coral – comune del Nicaragua, nel dipartimento di Chontales
 Ghiacciaio Coral Sea – ghiacciaio della Dipendenza di Ross, Antartide orientale

Persone
 Giampaolo Coral (1944-2011) – compositore italiano
 Jean Coral, propr. Jean Carlos Alves Coral (1988) – calciatore brasiliano

Altro
 Coral Cup – Serie di tornei di snooker
 Coral Princess – Nave da crociera della Princess Cruises
 Coral Way – Quartiere residenziale di Miami, Stati Uniti d'America
 The Coral – Gruppo rock britannico
 The Coral – Primo album dell'omonimo gruppo
 USS Coral Sea (CV-43) Nave della Marina degli Stati Uniti d'America
 Coral Etichetta statunitense lanciata come controparte "indipendente" dell'etichetta Decca nel 1948